Le prieuré Saint-Martin peut faire référence à :

France 

 Prieuré Saint-Martin à Charleval (Eure).
 Prieuré Saint-Martin à Cézas (Gard)
 Prieuré Saint-Martin à Daumeray (Maine-et-Loire).
 Prieuré Saint-Martin à Mesvres (Saône-et-Loire).
 Prieuré Saint-Martin à Sougé-le-Ganelon (Sarthe).
 Prieuré Saint-Martin à Esnandes (Charente-Maritime).

Voir aussi 

 Prieuré Saint-Martin des Ayres, devenu le château d'Ayres à Meyrueis (Lozère).
 Prieuré Saint-Martin-des-Champs à Mesvres dans le  de Paris.

Notes et références